Láng Balázs (1971) színész, szinkronszínész, narrátor
Láng Balázs (1974) újságíró, public relations és kommunikációs szakember
Láng Balázs (?) rádiós, bábszínész